L'édition masculine 2020 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 12 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Sam Querrey, du Belge David Goffin, du Bulgare Grigor Dimitrov, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, du Grec Stéfanos Tsitsipás, des Italiens Matteo Berrettini et Jannik Sinner, du Japonais Kei Nishikori, du Sud-Africain Kevin Anderson.

Pendant le tournoi 
L'Américain Sam Querrey est testé positif au Covid-19 et est contraint de se retirer du tableau. Pour éviter une quarantaine en Russie, il aurait fui le pays sans y être autorisé.

Lauréats 
Andrey Rublev remporte le tournoi en simple en battant en finale Borna Ćorić. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Jürgen Melzer et Édouard Roger-Vasselin remportent le tournoi en battant en finale Marcelo Demoliner et Matwé Middelkoop. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (WTA 2020)
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Saint-Petersbourg
ATP 2020
Sport en Russie en 2020
Tennis en octobre 2020